Rignac (Aveyron)
 Rignac (Lot)